Democratische Partij verwijst meestal naar:
 Democratische Partij (Verenigde Staten)

Daarnaast zijn er de volgende politieke partijen:
 Albanië: Democratische Partij van Albanië
 Amerikaanse Maagdeneilanden: Democratische Partij van de Maagdeneilanden
 Bonaire: Democratische Partij Bonaire
 Curaçao (en voorheen de Nederlandse Antillen): Democratische Partij (Curaçao)
 Bulgarije: Democratische Partij (Bulgarije)
Cambodja: Democratische Partij (Cambodja)
 Chili:
 Partido Demócrata (Chili) (1887-1941), afsplitsing van de Radicale Partij (Chili);
 Partido Democrático (Chili) (1932-1941), afsplitsing van de voorgaande partij;
 Partido Democrático (Chili) (1941-1960), na fusie tussen de twee bovenstaande partijen.
 Costa Rica: Partido Democrata (Costa Rica)
 Filipijnen (voormalige partij): Partido Democrata (Filipijnen)
 Hongkong: Democratische Partij (Hongkong)
 Indonesië: 
 Democratische Partij (Indonesië) (Partai Demokrat)
 Indonesische Democratische Partij (PDI, 1973-2003)
 Italië: Democratische Partij (Italië)
 Japan: Democratische Partij (Japan)
 Luxemburg: Demokratesch Partei
 Nederland: Democratische Partij (Nederland) (voormalige partij, jaren 1920 en 1930)
 Peru:
 Democratische Partij (Peru) (Partido Demócrata, opgericht in 1884, inmiddels gestopt)
 Peruviaanse Democratische Partij (Partido Demócrata Peruano, opgericht in 2006)
 Polen:
 Democratische Partij (Stronnictwo Demokratyczne, opgericht in 1939)
 Democratische Partij - demokraci.pl (Partia Demokratyczna - demokraci.pl, opgericht in 2005)
 Roemenië: Democratische Partij (Roemenië)
 Servië:
 Democratische Partij (Servië) (Demokratska stranka, DS)
 Democratische Partij van Servië (Demokratska stranka Srbije, DSS)
 Sint Eustatius: Democratische Partij (Sint Eustatius)
 Sint Maarten: Democratische Partij Sint Maarten
 Suriname: Democratische Partij (Suriname)
 Thailand: Democratische Partij (Thailand)
 Turkije: Democratische Partij (Turkije)
 Zuid-Afrika: Democratische Partij (Zuid-Afrika), liberale partij (1989-2000)
 Zuid-Korea: Democratische Partij (Zuid-Korea) (2011-2014)
 Zuid-Vietnam: Democratische Partij (Zuid-Vietnam)